Il singolare del WCT Scottsdale Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brad Gilbert ha battuto in finale 6–2, 6–2 Eliot Teltscher.

Teste di serie

  Mats Wilander (primo turno)
  Tim Mayotte (secondo turno)
  Brad Gilbert (campione)
  David Pate (semifinali)

 Johan Kriek (quarti di finale) 
 Kevin Curren (quarti di finale) 
 Eliot Teltscher (finale) 
 Jay Berger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WCT Scottsdale Open 1987